Assumpta (Assunta) – od wł. wniebowzięta. Wizerunek wniebowziętej Matki Bożej w sztuce gotyckiej przedstawiający postać Matki Boskiej wśród gwiazd z wyobrażeniem słońca, księżyca z gwiazdami u stóp. W renesansie i baroku odnosi się do wizerunku Matki Boskiej wniebowziętej.

Zobacz też 
 Wniebowzięcie
 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 Wniebowstąpienie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Ikonografia Matki Bożej
Historia sztuki